Eumastigonus är ett släkte av mångfotingar. Eumastigonus ingår i familjen Cambalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Eumastigonus